Протесты в Албании начались в 2022 году из-за инфляции.

Хронология 
В марте 2022 года правительство ввело контроль над ценами в ответ на протесты. В июле 2022 года в Тиране, Албания, прошли мирные акции протеста против коррупции и кризиса стоимости жизни. Он был организован Демократической партией, и в нем принял участие ее лидер, бывший премьер-министр Сали Бериша. Протестующие требуют отставки премьер-министра Эди Рамы и его правительства. Сообщается, что повышение цен привело к росту цен на продукты питания и энергию.
11 ноября демонстранты оппозиции подрались с полицией перед офисом премьер-министра Эди Рамы в субботу, где десятки тысяч человек собрались в знак протеста против коррупции, роста бедности и растущего числа людей, покидающих страну.
После мирной демонстрации в течение примерно трех часов протестующие прорвали полицейское оцепление вокруг здания правительства и облили его красной и черной краской. Полиция задержала одного протестующего. Другие зажгли свечи в память о двух мужчинах, которые, по мнению оппозиции, погибли, находясь под стражей в полиции.

Примечания 

Акции протеста в Албании
2022 год в Албании
Акции протеста 2022 года
Конфликты 2022 года